Profesjonalia Piwowarów i Barmanów – coroczne, otwarte spotkanie piwowarów, barmanów i miłośników piwa sponsorowane przez markę piwa Warka należącą do Grupy Żywiec. Profesjonalia mają charakter festiwalu piwa łączącego w sobie warsztaty piwowarskie, konkurs dla piwowarów i barmanów oraz edukację i promocję kultury picia piwa. Na część warsztatową składają się wykłady, prezentacje oraz szkolenia sensoryczne przygotowane przez polskich i zagranicznych ekspertów zajmujących się tematyką piwną. Część warsztatowa służy dyskusji, wymianie doświadczeń, degustacji produktów oraz integracji środowiska piwowarów i sommelierów piwnych. W trakcie festiwalu dbywa się także konkurs, w którym barmani i piwowarzy rywalizują o tytuł – odpowiednio – Najlepszego Barmana i Najlepszego Piwowara Profesjonaliów. Pierwsze Profesjonalia odbyły się 18-19 września 2009 r. w Kazimierzu Dolnym.

Termin i miejsce 
Termin Profesjonaliów przypada na wrzesień, ponieważ jest to czas zbiorów chmielu. Wybór Kazimierza Dolnego, a następnie Lublina jako miejsca imprezy podyktowany był faktem, że oba miasta leżą w centrum krajowych plantacji chmielu. Profesjonalia trwają dwa dni i przeznaczone są dla „specjalistów zajmujących się na co dzień warzeniem oraz serwowaniem piwa”, ale także jego amatorów.

Pierwsza edycja 
Odbyła się 18 i 19 września 2009 roku w Kazimierzu Dolnym. W gronie ekspertów zasiedli: prezes Chmielu Polskiego Krzysztof Kargul, właściciel Krakowskiej Szkoły Barmanów Piotr Dziadkowiec oraz doświadczony piwowar związany z Grupą Żywiec Eryk Krasoń. Imprezie towarzyszyła Interaktywna Ekspozycja Edukacyjna zatytułowana „Jak powstaje prawdziwe piwo”. Pierwszego dnia w części artystycznej zaprezentowały się m.in. kabarety Formacja Chatelet oraz Paranienormalni, a dzień później Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz zespół Audiofeels. Imprezy muzyczne poprzedził pokaz kulinarny przygotowany przez Roberta Sowę, który w swoich przepisach często wykorzystuje piwo.

W ramach imprezy odbył się konkurs na Najlepszego Piwowara i Najlepszego Barmana Profesjonaliów. Zwycięzcami zostali:
Rafał Kowalczyk/Warszawa - Najlepszy Piwowar
Sebastian Chrapek/Wilkowice - Najlepszy Barman

Druga edycja 
Miała miejsce 10 i 11 września 2010 roku w Kazimierzu Dolnym. W ramach Profesjonaliów odbył się również konkurs na najlepszego Piwowara i Barmana, który rozwinięty został do trzech etapów:
 I etap (ogólnopolski) - test wiedzy wypełniany na stronie internetowej organizatora. Etap ten miał za zadanie wyłonić 100 najlepszych barmanów i 100 piwowarów, którzy zakwalifikują się do następnego etapu.
 II etap (regionalny) - test wiedzy i sprawdziany praktyczne odbywające się w pięciu miastach. 15 najlepszych barmanów i 15 piwowarów zakwalifikowało się do rundy finałowej.
 III etap (Wielki Finał) - test wiedzy i sprawdziany praktyczne odbywające się podczas festiwalu w Kazimierzu Dolnym
Zwycięzcami zostali:
 Tomasz Kopyra/Oborniki Śląskie - Najlepszy Piwowar
 Bożena Winkler/Bydgoszcz - Najlepszy Barman
Integralną częścią imprezy była multimedialna wystawa pod tytułem „Interaktywny Browar”, prezentująca wyposażenie browaru i omawiająca rolę piwowara podczas warzenia piwa. Na scenie wystąpili m.in. Kabaret Moralnego Niepokoju oraz Orkiestra Adama Sztaby, a pokaz kulinarny przygotował Robert Makłowicz. Obok niego w gronie ekspertów znaleźli się: prezes Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych dr Andrzej Sadownik, wykładowca z Krakowskiej Szkoły Barmanów Dawid Typa oraz światowej sławy ekspert piwny Jeff Evans..

Trzecia edycja 
Odbyła się w dniach 16 i 17 września 2011 roku w Lublinie. Program imprezy obejmował: warsztaty z degustacji i sensoryki piwa, profesjonalny pokaz serwowania piwa, pokazy formowania szkła i grawerowania szklanek, projekcje filmu o procesie produkcji piwa w Browarze Warka, profesjonalne warsztaty i pokazy barmańskie. Nie zabrakło również Interaktywnego Browaru. W części artystycznej zaprezentowali się: Waldemar Malicki z Orkiestrą, zespół  Bracia, kabaret Paranienormalni, Teatr Buffo z Januszem Józefowiczem i Nataszą Urbańską. Robert Sowa przygotował dla gości imprezy pięć dań wzbogaconych piwem Warka.
Niestety organizator zrezygnował z przeprowadzenia konkursu na Najlepszego Piwowara i Barmana.

Zobacz też 
 Festiwal Birofilia
 Festiwal Dobrego Piwa
 Chmielaki Krasnostawskie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Browar Warka
 Grupa Żywiec

Piwne festyny
Kultura w Kazimierzu Dolnym
Kultura w Lublinie